Азиатские игры 2014 года, официально известные как XVII Азиада, — мультиспортивное мероприятие, которое проходило с 19 сентября по 4 октября 2014 года в городе Инчхон, Республика Корея. Это третьи летние Азиатские игры, проводившиеся в Республике Корея после Сеула (1986) и Пусана (2002). Спортсмены соревновались в 439 дисциплинах в 36 видах спорта.

Инчхон получил право на проведение Игр 17 апреля 2007 года, победив индийский Дели.

Выборы места проведения 
Два города претендовали на проведение Игр, Дели (Индия) и Инчхон (Республика Корея). 17 апреля 2007 года в кувейтском Эль-Кувейте из 45 членов Олимпийского совета Азии 32 проголосовали за Инчхон.

Слоган 
Официальным лозунгом игр был выбран — «Разнообразие блестящих достижений», что означает светлое будущее Азии путём объединения.

Медали 
Дизайн медалей был утвержден ОСА 19 августа 2013 года, представляет собой пятиугольник, представляющий пять портов Инчхон с эмблемой Игр внутри. Он символизирует город как центр Северо-Восточной Азии.

Символика 

Талисманом 17-х Азиатских игр 2014 года в Инчхоне стали три пятнистых тюленя. На эту идею создателей вдохновили пятнистые тюлени, обитающие в водах острова Пэннёндо. Они свободно пересекают морскую границу между Севером и Югом Кореи, и таким образом, символизируют стремление всех азиатов в регионе к миру, существованию без конфликтов и идеологических противоречий. А эмблемой игр стала буква «А» — первая буква слова «Азия». Цвета эмблемы — голубой и зелёный, символизирующие международный морской город Инчхон, яркое будущее и надежду Азии.

Транспорт 
Срок строительства метро Инчхона был сокращен относительно планового 2018 года. Для того, чтобы справиться с большим потоком пассажиров были усовершенствованы иммиграционные процедуры.

Эстафета огня 
Организаторы игр зажгли два отдельных факела, один в индийском городе Нью-Дели, принимавшем первые Игры в 1951 году, другой в Инчхоне.

Факел, зажженный в Индии, проделал путь в Республику Корея через Китай и соединился с южнокорейским факелом на церемонии, состоявшейся в центре культуры и искусств Инчхона.

Календарь

Страны-участницы 
Ниже приведен список всех участвующих НОК, количество участников на делегацию указано в скобках.

  Афганистан (71)
  Бангладеш (137)
  Бахрейн (65)
  Бруней (11)
  Бутан (16)
  Восточный Тимор (33)
  Вьетнам (193)
  Гонконг (475)
  Индия (535)
  Индонезия (186)
  Иордания (97)
  Ирак (62)
  Иран (281)
  Йемен (34)
  Казахстан (414)

  Камбоджа (20)
  Катар (246)
  Киргизия (117)
  Китай (888)
  КНДР (150)
  Республика Корея (826)
  Кувейт (253)
  Лаос (102)
  Ливан (42)
  Макао (135)
  Малайзия (277)
  Мальдивы (142)
  Монголия (234)
  Мьянма (64)
  Непал (204)

  ОАЭ (84)
  Оман (93)
  Пакистан (188)
  Государство Палестина (56)
  Саудовская Аравия (199)
  Сингапур (229)
  Сирия (30)
  Таджикистан (91)
  Таиланд (518)
  Тайвань (420)
  Туркмения (80)
  Узбекистан (290)
  Филиппины (149)
  Шри-Ланка (80)
  Япония (717)

Медальный зачёт 
По итогам соревнований лидерами медального зачёта стали спортсмены из КНР.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Летние Азиатские игры 2014